Slow – traccia dell'album Dosage dei Collective Soul del 1999
 Slow – album di Richie Kotzen del 2001
 Slow – singolo di Kylie Minogue del 2003
 Slow – album dei Luna Sea del 2005
 Slow – singolo dei dEUS featuring Karin Dreijer del 2008
 Slow – singolo di Tricky del 2008
 Slow – singolo di Rumer del 2010
 Slow – singolo dei Plastic Tree del 2015
 Slow – singolo dei Hurts del 2015
 Slow – ritmo lento

Note